Robert Zimmermann kan syfta på bland andra:

* Robert Zimmermann (1818–1864), tysk konstnär
 Robert von Zimmermann (1824–1898), österrikisk estetiker och filosof

Se även 

 Bob Dylan (född Robert Allen Zimmerman 1941), amerikansk musiker och lyriker